

Patronyme
 Nicolas Brouwet (1962-), évêque de Nîmes.
 Paul Brouwet (1808-1883), homme politique belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme